Антониу Коутинью:
 Коутинью, Антониу Алва Роза (1926—2010) — португальский политический и военный деятель, один из ведущих участников «Революции гвоздик».
 Коутинью, Антониу Шавьер Перейра (1851—1939) — португальский ботаник и агроном.